Chikuma – miasto w Japonii
 Chikuma – rzeka w Japonii
 Chikuma (1911) – krążownik japoński z czasów I wojny światowej
 Chikuma (1938) – krążownik japoński z czasów II wojny światowej